

Források 

www.world-gazetteer.com

 
Települések listái országok szerint